Ка́вка — українське прізвище. Відомі носії:

 Кавка Євген Антонович (*1949) — український живописець і графік.
 Кавка Іван — (* бл. 1869—?) — український скульптор кінця 19 — початку 20 ст.
 Кавка Маріанна Володимирівна (*1975) — українська актриса, режисер, педагог.
 Кавка Роман Павлович (1934—1997) — український вчений-селекціонер, доктор сільськогосподарських наук.

Українські прізвища